Bodleian bezeichnet:

 Bodleian Library (Bodleiana), Hauptbibliothek der Universität Oxford
 Bodleian Map, siehe Gough-Karte